Glinker ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Glinker (* 1984), deutscher Fußballtorwart
 Sven Glinker (* 1981), deutscher Volleyballspieler

Siehe auch:
 Klinker (Begriffsklärung)